

Patronyme 

 Bianca Kappler (née le  à Hambourg) est une athlète allemande ;
 Chris Kappler, né le , est un cavalier de saut d'obstacles américain ;
 Herbert Kappler (1907-1978), militaire allemand ;
 Hermann Käppler (1863-1926), homme politique allemand.

Zoologie 
 Le Tatou de Kappler, Dasypus kappleri.
Patronyme anglais
Patronyme germanique